Cornea steht für:
 Cornea (Caraș-Severin), Gemeinde in Rumänien
 Hornhaut des Auges (lateinische Bezeichnung)

Cornea ist der Familien- bzw. Künstlername folgender Personen:
 Adrian Catrinoi Cornea (* 1979), rumänischer Eishockeyspieler
 Aurel Cornea (1933–2005), rumänischer Mathematiker
 Carol Cornea, Pseudonym von Kurt E. Koch (1913–1987), evangelischer Theologe und Publizist
 Doina Cornea (1929–2018), rumänische Dissidentin und Menschenrechtlerin
 Ovidiu Cornea (* 1980), rumänischer Ruderer
 Victor Vlad Cornea (* 1993), rumänischer Tennisspieler